

Patronyme 
Aurivillius est le nom d'une famille originaire de l'Uppland (Suède), dont sont issus de notables chercheurs de l'Université d'Uppsala. Ce nom est ainsi porté par plusieurs personnalités (ici classées par parenté) :
 Petrus Aurivillius (1637-1677), théologien, philologue et philosophe.
 Magnus Aurivillius (1673-1740), superintendant et confesseur de Charles XII de Suède.
Samuel Aurivillius (1721-1767), docteur
 Carl Aurivillius (1717-1786), linguiste et orientaliste.
 Pehr Fabian Aurivillius (1756-1829), bibliothécaire.
 Per Olof Christopher Aurivillius (1853-1928), entomologiste suédois.
 Sven Magnus Aurivillius (1892-1928), zoologiste suédois.
Bengt Aurivillius (1918-1994), chimiste et Karin Aurivillius, chimiste
 Carl Wilhelm Samuel Aurivillius (1854-1899), zoologiste suédois, frère du précédent.
 Ericus Aurivillius (1643-1702), juriste et linguiste.

Zoologie 
 Aurivillius est un genre de lépidoptères (papillons)  nommé en l'honneur de Per Olof Christopher Aurivillius.

Homonymie de patronyme suédois